Знайти  — це перша студійна робота гурту «АтмАсфера».

Пісні 
 Чому (05:23)
 Дивна Любов (05:51)
 Знайти (05:09)
 Серце (03:46)
 Місто (04:27)
 Самотність (05:56)
 Як Всі (03:19)
 Те Саме... (03:00)
 Сонце (06:36)

Музичні альбоми 2006
Дебютні альбоми 2006
Альбоми гурту АтмАсфера